Miracles (film), Hongkongse actiefilm uit 1989
 Miracles (lied), single van gelegenheidsformatie Oppo
 Miracles (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2003
 The Miracles, Amerikaanse popgroep
 Miracles (Coldplay), een nummer uit 2014
 Miracles (Someone Special), lied van Coldplay uit 2017
 Miracles (Jessica), lied van Jessica uit 2001